Werona (wł. Verona) – miasto we Włoszech
Miejscowości w USA:
 Verona – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Verona – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Boone
 Verona – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Lee
 Verona – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Verona – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Verona – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Verona – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Verona – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Verona – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Verona – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Verona – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Augusta
 Verona – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Verona – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Verona (ang. Verona Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Verona (ang. Verona Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Verona (ang. Verona Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Verona (ang. Verona Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Verona (ang. Verona Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Verona (ang. Verona Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Verona (ang. Verona Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Inne:
 Verona – zespół muzyczny pochodzący z Czech